Непин () — маленький необитаемый остров на юге Тихого океана, расположен в 1 км от южного берега острова Норфолк. Административно остров является частью австралийской внешней территории Остров Норфолк. Вместе с островом Филлип и небольшой частью Норфолка является частью национального парка острова Норфолк.

География 
Остров сложен из известковой породы, датирующейся поздним плейстоценом. Является местом гнездования нескольких видов морских птиц.

История 
Назван в 1788 году лейтенантом Филиппом Гидли Кингом в честь британского политика, Эвана Непина.

Ссылки 
 
 

Острова Австралии
Острова Тихого океана
Остров Норфолк